Far from Nowhere è il quinto album della band pop punk Slick Shoes.

Tracce
 Darko  – 2:30
 Carpenteria  – 2:02
 Always There  – 2:36
 Now's The Time  – 2:37
 Sleep In  – 2:08
 Once Again  – 3:13
 Simon's Quest  – 3:12
 Hope Against Hope  – 2:03
 We Were Young  – 2:13
 Hello Stupid  – 1:54
 Down Hill  – 2:31
 Drive To The End  – 6:36

Formazione

Note

Collegamenti esterni